Bèlgica:
 Neufchâteau (Bèlgica), municipi belga de la província de Luxemburg a la regió valona
 Neufchâteau (Dalhem), antic municipi belga de la província de Lieja a la regió valona, fusionat amb Dalhem
 França:
 Neufchâteau (Vosges), municipi francès a la regió de Lorena
 Mont-lès-Neufchâteau, municipi francès al departament dels Vosges (regió de Lorena)
 Cantó de Neufchâteau, cantó francès al districte de Neufchâteau (departament dels Vosges)
 Districte de Neufchâteau, districte del departament francès dels Vosges
 Biografia: François de Neufchâteau, conegut com a comte de Neufchâteau, escriptor, polític i agrònom francès